Robinson ist

 ein englischer Familienname, selten auch männlicher Vorname, siehe Robinson (Name)
 die Kurzform für Robinson Crusoe, Roman von Daniel Defoe, und seinen Titelhelden
 der Künstlername von Werner Kruse, Zeichner und Illustrator
 eine ehemalige britische Automarke, siehe Robinson (Automobilhersteller)
 Robinson Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Robinson Fire Apparatus Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 eine Familie von kryptanalytischen Maschinen, siehe Heath Robinson (Kryptologie)
 ein Mondkrater, siehe Robinson (Mondkrater) 
 eine Kleinkunstbühne in Bayern, siehe Liederbühne Robinson
 Robinson (1938), Minensucher der argentinischen Marine (Stapellauf 1938)
 Robinson (F 45), Lenkwaffenfregatte der argentinischen Marine (Stapellauf 1984)

Orte in Australien
 Robinson

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Robinson (Arkansas), Ort im Benton County, Arkansas
 Robinson (Georgia), Ort im Floyd County, Florida
 Robinson (Illinois), Stadt im Crawford County, Illinois
 Robinson (Iowa), gemeindefreies Gebiet im Delaware County, Iowa
 Robinson (Kansas), City im Brown County, Kansas
 Robinson (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Harrison County, Kentucky
 Robinson (Louisiana), gemeindefreies Gebiet im Saint Louis County, Louisiana
 Robinson (Maryland), Ort im Anna Arundel County, Maryland
 Robinson (Minnesota), gemeindefreies Gebiet im Saint Louis County, Minnesota
 Robinson (Montana), Ort im Meagher County, Montana
 Robinson (New York)
 Robinson (North Dakota), Stadt (City) im Kidder County, North Dakota
 Robinson (Pennsylvania)
 Robinson (Texas), Stadt (City) im McLennan County, Texas
 Robinson (Vermont)
 Robinson (Washington), Stadt (Town) im Okanogan County, Washington
 Robinson (Wyoming), Ort im Sweetwater County, Wyoming
 Robinson Gin (Mississippi), Ort im DeSoto County, Mississippi
 Robinson Heights (Florida), Ort im Alachua County, Florida
 Robinson Mills (Kalifornien), census-designated place im Butte County, Kalifornien
 Robinson Ranch (Kalifornien), Ort im Orange County, Kalifornien
 Robinson Springs (Alabama), Ort im Elmore County, Alabama

Geografische Objekte:
 Robinson Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Robinson Creek, diverse Flüsse
 Robinson-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Robinson-Gruppe (Inselgruppe), Inselgruppe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Robinson Heights, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Robinson Peak, diverse Berge
 Robinson Ridge, Halbinsel an der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Lake Robinson, diverse Gewässer
 Kap Robinson, Kap an der Ostküste des Grahamlands, Antarktika
 Mount Robinson, diverse Berge
 Le Plessis-Robinson, Gemeinde bei Paris, Frankreich

Von Robinson Crusoe abgeleitet sind folgende Begriffe:
 Robinson Crusoe (Insel), eine Insel im Pazifik
 Robinsonade, eine Literaturgattung
 Robinson Club, zum TUI-Konzern gehörender Veranstalter von Clubreisen (Robinson Club GmbH)
 Robinsonliste, Liste mit Kontaktdaten von Personen, die keine unerwünschte Werbung erhalten wollen
 Der schweizerische Robinson, eine Adaption der Robinson Crusoe-Geschichte
 Robinson soll nicht sterben, ein Theaterstück von Friedrich Forster
 Robinson soll nicht sterben, ein Spielfilm aus dem Jahr 1957 nach dem o. g. Theaterstück
 Robinson Crusoé, eine Oper von Jacques Offenbach (1867)

Sonstiges:
 Amoroso-Robinson-Relation
 Mrs. Robinson, Lied von Simon & Garfunkel von 1968
 Robinson-Projektion
 Robinson-Anellierung, eine Reaktion in der organischen Chemie
 Robinson Helicopter, US-amerikanischer Hersteller von Hubschraubern
 Robinson-Drainage, spezielle Drainage in der Medizin
 Waterloo & Robinson, ein österreichisches Pop-Duo
 Ein Robinson, deutscher Spielfilm (1940)
 G. de B. Robinson Award der Canadian Mathematical Society 

Siehe auch:
 Robinson Mill
 Robinsohn
 Robison
 Robeson
 Robson
 Lager Robinson